Die Myanmar National League ist die höchste Spielklasse des nationalen Fußballverbands von Myanmar. Sie wurde 2009 gegründet und löste die bis dahin ausgetragene Myanmar Premier League ab.

Teilnehmende Vereine seit 2009 

Anmerkungen

Meisterhistorie

Meister/Vizemeister

Rangliste

Auszeichnungen

Torschützenkönige

Spieler des Jahres

Trainer des Jahres

Sponsoren 
Die Myanmar National League wird seit 2009, mit Ausnahme der Jahre 2010 bis 2014, gesponsert. Der Sponsor darf den Namen der Nationalliga bestimmen.

Siehe auch 
 Liste der höchsten nationalen Fußball-Spielklassen

Weblinks 
 Meisterübersicht bei RSSSF.com
 Offizielle Website